Жослен де Куртене (помер у вересні 1131 на шляху від Едеси до Кайсуну) —  князь Галілеї (1112—1118),  граф Едеси з 1118а, правив графством Едеським в період його найвищого розквіту. Молодший син  сеньйора Жослен де Куртене і  Ізабели де Монлері, а також двоюрідний брат Балдуїна II.

Родовід

Ім'я 
Названий в честь свого батька.

Біографія 
Був одружений з Беатрісою Кілікійською, сестрою царя Кілікії Тороса I, що походила з вірменського царського роду Рубенідів

Примітки 

Хрестоносці
Графи Едеси
Перший дім Куртене